El Masters de Miami 2011, també conegut com a Sony Ericsson Open 2011 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i als WTA Premier Tournaments en categoria femenina. La 27a edició del torneig es va disputar entre el 21 de març i 3 d'abril de 2011 en el Tennis Center at Crandon Park de Key Biscayne, Florida, Estats Units.

El serbi Novak Đoković va aconseguir el seu quart títol de la temporada, segon Masters 1000 consecutiu de la temporada i també segon Masters de Miami després del títol de 2007. La bielorussa Viktória Azàrenka va aconseguir el seu segon títol a Miami després del 2009.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení  
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011